Прибуток — частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах
 Прибуток — село, Житомирська область, Житомирський район, Потіївська сільська громада